Moș se poate referi la:

 Moș Crăciun
 Moș Gerilă
 Moș Ene
 Moș Nicolae

Nume de familie 
 Augusta-Maria Moș

Altele 
 Moșii (dezambiguizare)
 Moșuni (dezambiguizare)
 Moșneni (dezambiguizare)
 Moșteni (dezambiguizare)
 Moșilor (dezambiguizare)
 Moșna (dezambiguizare)
 Moșnița (dezambiguizare)
 Moșia Mică

 Moșuc (nume de familie)
 Moșoiu (nume de familie)
 Moșanu (nume de familie)
 Moșescu (nume de familie)
 Moșneaga (nume de familie)
 Moșteanu (nume de familie)
 Moștenescu (nume de familie)

 Moșeni
 Moșești
 Moșoaia
 Moșuni
 Moșana
 Moșaneți
 Moștaneț

 Valea Moșneagului, Bacău

 Râul Moșu
 Râul Moșuni
 Râul Moșcăneasca
 Râul Moș Gavrilă
 Râul Moșnișoara